Peter Brown puede referirse a:

Peter Brown (1935), historiador irlandés;
Peter Brown, empresario del mundo de la música, parte del consejo administrativo de The Beatles;
Peter Brown (1935), actor estadounidense;
Peter Brown (1953), cantante, compositor y productor estadounidense.